Легошин Владимир Данатович (род. 1962) — российский спасатель, Герой Российской Федерации.

Биография 
Родился 18 марта в 1962 года в подмосковном Железнодорожном.

Получил два высших образования: радиоинженера в Московском Энергетическом Институте (МЭИ)  и менеджера (по специальности «Государственное и муниципальное управление»).
С 1992 года работает в МЧС России. Был спасателем, начальником поисково-спасательной службы. В 1996 году был назначен заместителем начальника отряда «Центроспас».

Прошёл специальную подготовку в Швеции и в школе выживания в Амазонии. Принимал участие в международных учениях спасателей.

Более сотни раз участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в разных точках земного шара.

Участвовал в гуманитарных операциях в Ткварчели в 1993 г. во время грузино-абхазской войны, во время Боснийской войны, а также в Руанде, Танзании, Уганде, Бурунди в связи с геноцидом в Руанде.

В 1995 году в составе группы спасателей «Центроспаса» прыгал с парашютом на Северный полюс.

Спасатель международного класса. Заслуженный спасатель РФ.

Женат, отец шести детей.

Награды 
 Указом Президента Российской Федерации № 1127 от 17 июня 2000 года за мужество и героизм, проявленные при спасении человеческих жизней, Легошину Владимиру Данатовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда» (№ 658).
 Орден Мужества (1995).
 Медали «За отвагу» (26.07.1993) и Медаль «За спасение погибавших» (18.09.1995).

Литература

Ссылки 
 
 ЛЕГОШИН Владимир Данатович

Герои Российской Федерации
Участники гуманитарных операций
Выпускники МЭИ